Sara Catarine (n. 1964) es una soprano venezolana.

Biografía 
Es egresada de la Manhattan School of Music de New York, con el Professional Studies in Voice Performance Diploma (bajo la guía de la mezzosoprano Mignon Dunn) y como Master of Music, Opera Emphasis, de la University of The Arts de Philadelphia (con la maestra Vivían Wagner), Estados Unidos. Egresó como cantante del Conservatorio Nacional de Música Juan José Landaeta de Caracas en 1990, bajo la guía de la mezzosoprano Aída Navarro Baldivián. Entre sus maestros cuenta a Angel Sauce, Harriet Serr, Erna Mühlbauer, Lina Parenti, Federico Ruíz, Pablo Castellanos, Beatriz Lockhart, Beatriz Bilbao y José Peñín, entre otros.

En sus 30 años de carrera ha cantado para el San Francisco Opera Center (USA), el Merola Opera Program, Opera Delaware, San Francisco Opera y la New York City Opera National Company y sus respectivas orquestas de ópera. Ha cantado roles principales de Tosca, La Bohème, La Traviata, Madama Butterfly, Die Fledermaus, Le Villi, L’Elisir d’Amore y L’Enfant et les Sortilèges. Su repertorio escénico incluye las zarzuelas La Corte de Faraón, Los Gavilanes y Las Leandras. Ha cantado con las compañías venezolanas Ópera Teresa Carreño, Ópera de Oriente, Ópera Breve de Caracas, Teatro de Ópera de Maracay y Ópera Teatro Municipal. Es una colaboradora de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Con ellos ha sido solista por espacio de 10 años. Ha cantado con la Orquesta Sinfónica de Venezuela, Orquesta Filarmónica Nacional y Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas.

Su repertorio abarca un amplio número de oratorios y misas de Bach, Vivaldi, Haydn y Mozart, los Réquiem de Mozart y de Verdi, los Stabat Mater de Pergolesi y Rossini, las Cuatro últimas canciones de Richard Strauss, las sinfonías 2ª , 4ª y 8ª de Mahler, y también jazz, gospel y música hebrea. Su discografía incluye la 9ª sinfonía de Beethoven, Carmina burana, de Carl Orff, y “Señales en el Cielo”, con la obra “Epigramas” de Diana Arismendi, Editorial Equinoccio. Ha sido dirigida por Giuseppe Sinopoli, Patrick Summers, Helmuth Rilling, Theo Alcántara, Rodolfo Fischer, Michelangelo Veltri, Pedro Calderón y Joseph Colaneri, entre muchos otros, en escenarios venezolanos y estadounidenses. En Venezuela ha sido dirigida por los maestros Alfredo Rugeles, Pablo Castellanos, Rodolfo Saglimbeni, Gustavo Dudamel, Alberto Grau, María Guinand, Teresa Hernández, Natalia Luis Bassa, Rafael Jiménez, Isabel Palacios, Felipe Izcaray, Luis Miguel González, Marcos Carrillo y Gregory Carreño.

Sus galardones incluyen los premios de carrera y concursos James Darwin, Jane Donnell, Jay Speck, University of The Arts Solo Competition, Leontyne Price Vocal Artists Competition en Dallas, Estados Unidos, y el Alfredo Hollander 1994 en Venezuela. En clases magistrales trabajó con Paolo Montarsolo, Barbara Hohn, Enrico DiGiuseppe, June Anderson, Rachel Adonaylo y Pablo Elvira. Entre sus repertoristas se cuentan Terry Lusk, Kenneth Merrill, Warren Jones, Bryndon Hasmann, Martin Dubé, Mikael Eliasen, Kathleen Kelly, Richard Raub, Ricardo Gómez Mijares, Richard Fleischman, Susana Grangi, Madalit Lamazares, Carlos Urbaneja y Gary Magby. Compartió su carrera como solista con la enseñanza del canto para el Sistema Nacional de Orquestas-Conservatorio de Música Simón Bolívar y Academia División Internacional, Escuela Nacional de Música Juan Manuel Olivares, la Escuela de Música Lino Gallardo, la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas y la Universidad Simón Bolívar en nivel maestría. Preside la Fundación Cultural para la Música “Orquesta de Cámara del Oeste” y la Fundación “OperAlcance” Sara Catarine, donde trabaja en la formación y desarrollo de jóvenes artistas de la lírica en Venezuela. Desde el 2017 se desempeña como docente de canto lírico en la Universidad Central de Bogotá, Colombia, desde 2017.

Referencias

Ligas externas
 Página web oficial de Sara Catarine

Sopranos de Venezuela